Эвагор:

 Эвагор — царь кипрского города Саламина, с 410 до н. э. по 374 до н. э.
 Эвагор — сатрап, потомок Эвагора I; недолго царствовал в Саламине.
 Эвагор — сатрап Антигона I Одноглазого в конце IV века до н. э.